East Warren ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Warren (Maine), im Knox County
 East Warren (Pennsylvania), im Warren County
 East Warren (Rhode Island), im Bristol County
 East Warren (Vermont), im Washington County